Се (кит. трад. 謝, упрощ. 谢) китайская фамилия (клан).

Региональные варианты произношения: хакка Chia/Sia, кантонский Tse/Tze, вьетнамский Tạ, корейский Са (사).

Известные Се 
 Се Бинсинь
 Се Вэньцзюнь
 Се, Джордж (Се Вэньди, род. 1985) — австралийский шахматист.
 Се Линъюнь (385—433) — государственный деятель и поэт, сторонник школы Цзинту.
 Се Лянцзо (1050—1103) — философ-неоконфуцианец.
 Се Миндэ (Мантек Чиа, р. 1944) — популяризатор даосских сексуальных практик.
 Се Сюйжэнь (род. 1947) — действующий министр финансов Тайваня.
 Се Сюэгун, 解学恭 — секретарь КПК Внутренней Монголии 1966—1967, секретарь Тяньцзиня 1967—1978.
 Се Сяньдэ
 Се Тянь (1914—2003) — китайский актёр и кинорежиссёр.
 Се Фучжань
 Се Фучжи (, 1909—1972) — китайский государственный и политический деятель, министр общественной безопасности КНР в 1959—1972.
 Се Фэй
 Се Хуэй (род. 1975) — китайский футболист и футбольный тренер, игрок национальной сборной Китая по футболу.
 Се Хэ (5 в.) — художник и теоретик живописи.
 Се Цзеши
 Се Цзинь (1923—2008) — кинорежиссёр.
 Се Цзюнь (род. 1970) — седьмая чемпионка мира по шахматам среди женщин.
 Се Цзяньшунь (род. 1918) — первый человек на Тайване, который перенес операцию по коррекции пола.
 Се Чантин, Фрэнк Се, Hsieh Chang-ting (谢长廷, 1946) — председатель Демократической прогрессивной партии Тайваня с 2000 по 2002.
 Се Чжэнье
 Се Чуньтао (род. 1963) — китайский государственный и политический деятель, Первый проректор Центральной партийной школы КПК с 25 июня 2022 года.
 Се Шувэй
 Се Юйфэнь

Другое 
 Се, Леон (1877−1960) — французский фехтовальщик, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 1900.
 Се, Николас

См. также 
 Сто фамилий (Байцзясин)
 Наиболее распространённые фамилии в Китае